Сергун:

 Сергун Ігор Дмитрович — російський воєначальник, розвідник, начальник Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації
 Сергун Світлана Михайлівна — майстер спорту міжнародного класу, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України
Прізвища